Plaats in Indonesië
 Kropak (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kropak (Wirosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kropak (Kuripan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java